Etapas de la guerra de la independencia  puede hacer referencia a:
 Guerra de Independencia de México, guerra suscitada entre 1810 y 1821.
 Etapa de inicio de la Guerra de Independencia de México, ocurrida entre 1810 y 1811.
 Etapa de organización de la Independencia de México, ocurrida entre 1811 y 1815.
 Etapa de resistencia de la Independencia de México, ocurrida entre 1815 y 1820.
 Etapa de consumación de la Independencia de México, ocurrida entre 1820 y 1821.
 Día de la Independencia de México, fiesta patriótica nacional celebrada anualmente el 15 de septiembre.
 Centenario de la Independencia de México, festejos celebrados en México por el centenario de la guerra.
 Bicentenario de la Independencia de México, festejos celebrados en México por el bicentenario de la guerra.